Schirokow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Schirokow (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Igor Schirokow (1949–2014), russischer Jazzmusiker
 Roman Nikolajewitsch Schirokow (* 1981), russischer Fußballspieler
 Sergei Sergejewitsch Schirokow (* 1986), russischer Eishockeyspieler